Les termes Durovray et Durouvray peuvent se référer à:

Personnes

 François Durovray, maire de Montgeron, France, et président du Conseil départemental de l'Essonne

Toponymes

 Saint-Étienne-du-Rouvray, une commune française, située dans le département de la Seine-Maritime et la région Haute-Normandie.
 Rivière Durouvray, un affluent de la rivière Kovik, faisant partie du versant Est de la baie d'Hudson, coulant dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Autres

 Le Rouvray, magasin de quilt à Paris, offrant des tissus américain et français (dont provençale).
 Centre hospitalier du Rouvray, en Haute-Normandie, France, spécialisé en psychiatrie.